Mistrzostwa Świata w Zapasach 1981 w stylu klasycznym odbyły się w mieście Oslo (Norwegia), a w stylu wolnym w mieście Skopje (Jugosławia).

Tabela medalowa

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Linki zewnętrzne 
 FILA Database

1981 w zapasach
Mistrzostwa świata w zapasach
Sport w Oslo
1981 w Norwegii
Sport w Skopju